Бранко Петковић (Земун, 21. септембар 1940 — Београд, 15. јун 1998) био је српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1963. || Необичне делије ТВ филм || /
|-
| 1963. || Безазлене душе ТВ филм || /
|-
| 1965. || Викенд у затвору Марсалзе ТВ филм || /
|-
| 1966. || Поподне једног пауна Кратки филм || /
|-
| 1967. || Празник  || /
|-
| 1967. || Дивље семе  || /
|-
| 1967. || Волите се људи ТВ серија || /
|-
| 1967. || Немирни  || /
|-
| 1967. || Будућност света ТВ филм || Министар рата
|-
| 1968. || Поход  || Немачки капетан
|-
| 1968. || Делије  || /
|-
| 1968. || Дан одмора једног говорника ТВ филм || /
|-
| 1969. || Заседа  || /
|-
| 1969. || Велики дан  || /
|-
| 1969. || Заобилазни Арчибалд ТВ серија || /
|-
| 1969. || Дарови моје рођаке Марије ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || Ко да уједини све Цигане Кратки филм || /
|-
| 1971. || Леваци ТВ серија || Пацијент
|-
| 1971. || Хроника паланчког гробља ТВ мини серија || /
|-
| 1972. || Пуковниковица  || /
|-
| 1973. || Лептирица ТВ филм || /
|-
| 1975. || Одборници ТВ серија || /
|-
| 1975. || Павле Павловић  || Ватрогасац
|-
| 1976. || У бањи једног дана ТВ филм || Кловн
|-
| 1976. || Посета старе даме ТВ филм || Моби, Кларин седми муж
|-
| 1977. || Анчика Думас ТВ филм || Конобар
|-
| 1978. || Тигар  || /
|-
| 1978. || Маска ТВ филм || Слуга
|-
| 1979. || Герсла ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Рад на одређено време  || Рецепционер
|-
| 1980. || Интереси ТВ кратки филм || /
|-
| 1980. || Ћоркан и Швабица ТВ филм || /
|-
| 1981. || Ерогена зона  || Коцкар
|-
| 1981. || Зид смрти ТВ филм || Конобар
|-
| 1981. || 500 када ТВ филм || Конобар
|-
| 1982. || Приче преко пуне линије ТВ серија || Судски Позивар / Болесник у Болници
|-
| 1982. || Ноћ стријепње ТВ филм || /
|-
| 1983. || Шећерна водица  || Цезар (као Бранимир Петковиц)
|-
| 1984. || Матуранти  || /
|-
| 1984. || Проклета авлија ТВ филм || /
|-
| 1984. || Дивља патка ТВ филм || /
|-
| 1985. || Дебели и мршави  || Шећеровић
|-
| 1986. || Развод на одређено време  || /
|-
| 1986. || Мисс  || /
|-
| 1987. || Октоберфест  || /
|-
| 1988. || Нека чудна земља  || Човек из публике
|-
| 1989. || Бољи живот  || /
|-
| 1989. || Полтрон  || /
|-
| 1989. || Вампири су међу нама  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1990. || Бољи живот ТВ серија || /
|-
| 1990. || Цајтнот ТВ филм || /
|-
| 1991. || Свемирци су криви за све  || /
|-
| 1991. || Смрт госпође Министарке ТВ филм || /
|-
| 1992. || Танго аргентино  || Конобар (као Бранимир Петковић)
|-
| 1992. || Булевар револуције  || /
|-
| 1992. || Секула невино оптужен Видео || /
|-
| 1993. || Пун месец над Београдом  || /
|-
| 1994. || Човек у празној соби ТВ филм || /
|-
| 1995. || Крај династије Обреновић ТВ серија || Бадемлић
|-
| 1995. || Подземље  || Конобар 
|-
| 1995. || Знакови ТВ филм || /
|-
| 1996. || Била једном једна земља ТВ мини серија || Конобар
|-
| 1996. || Госпођа Колонтај ТВ филм || /
|-
| 1997. || Горе доле ТВ серија || Петров школски друг Шуле
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те ▲
|-
| 2000. || Татин син  || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1940.
Умрли 1998.
Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Београда
Земунци